Béchot peut faire référence à :
 un béchot, petit de la bécasse ;
 Marc Béchot (1520-1557), médailleur français ;
 le , colline kenyane.

Voir aussi 

 
 Jean-Pierre Béchaud (1770-1814), général français.